Lanza ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Lanza (1992–2012), US-amerikanischer Amokläufer, siehe Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School
 Adriano Lanza (1884–1975), italienischer Moderner Fünfkämpfer
 Beatrice Lanza (* 1982), italienische Triathletin
 Benedetto Lanza (1924–2016), italienischer Zoologe
 Blasco Lanza D’Ajeta (1907–1969), italienischer Diplomat
 Cosimo Damiano Lanza (* 1962), italienischer Musiker und Komponist
 Damián Lanza (* 1982), ecuadorianischer Fußballspieler
 Frano Lanza (1808–1892), Arzt und Archäologe
 Giovanni Lanza (1810–1882), italienischer Politiker
 Gisela Lanza (* 1973), deutsche Maschinenbauingenieurin und Hochschullehrerin
 Jack Lanza (Blackjack Lanza; 1935–2021), US-amerikanischer Wrestler
 José de Lanza Neto (* 1952), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Guaxupé
 Juan Lanza (* 1963), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Mario Lanza (1921–1959), US-amerikanischer Sänger (Tenor)
 Paolo Lanza (* 1965), italienischer Theater- und Filmschauspieler.
 Pedro Lanza (* 1961), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Sergio Lanza (1945–2012), italienischer Theologe und Geistlicher
 Stephen R. Lanza (* 1957), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand

Lanza steht für:
 Lanza, italienisches Adelsgeschlecht, siehe Lancia (Familie)
 Società Automobili Michele Lanza, italienischer Automobilhersteller